Lipinki (von polnisch/sorbisch lipa für „Linde“) ist:

 der sorbische Name eines Ortes in der Gemeinde Mücka, Landkreis Görlitz – siehe Leipgen
 ein Dorf und die zugehörige Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen – siehe Gmina Lipinki
 ein Dorf und die zugehörige Landgemeinde in der Woiwodschaft Lebus, Polen, deutsch Linderode – siehe Lipinki Łużyckie
 ein Dorf in der Gemeinde Wieleń, Woiwodschaft Großpolen, Polen, deutsch Puhlsteerofen – siehe Lipinki (Wieleń)
 ein Dorf in der Gemeinde Lubichowo, Woiwodschaft Pommern, Polen – siehe Lipinki Królewskie
 ein Dorf in der Gemeinde Kalisz Pomorski, Woiwodschaft Westpommern, Polen, deutsch Johannenfeld – siehe Lipinki (Kalisz Pomorski)